Příjmení Kavina nosí více významných osobností:

 Anna Kavinová (1897–1984) – česká lékařka a spisovatelka
 Josef Kavina (* 1926) – český chemik
 Karel Kavina (1890–1948) – český botanik